Марзуки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марзуки, Монсеф — тунисский политический и государственный деятель, правозащитник, писатель и врач.
 Марзуки, Хамди — тунисский футболист, выступавший на позиции защитника за сборную Туниса.
 Марзуки-Судирджо, Артати — индонезийский политический и государственный деятель, дипломат.